Osoby o nazwisku Szafrański:
 Artur Szafrański − polski panczenista, olimpijczyk
 Czesław Szafrański − polski profesor nauk rolniczych, wykładowca akademicki
 Emil Szafrański − polski zawodnik pétanque
 Henryk Szafrański − polski polityk, działacz PZPR, poseł Sejm, członek Rady Państwa 
 Krzysztof Szafrański − polski kolarz szosowy
 Marcin Szafrański − polski narciarz alpejski, olimpijczyk
 Roman Szafrański − polski aktor
 Tomasz Szafrański − polski reżyser i scenarzysta
 Wiesław Szafrański − polski inżynier kolejnictwa
 Włodzimierz Szafrański - polski historyk, archeolog, religioznawca
 Zbigniew Eugeniusz Szafrański − polski egiptolog